Магакян — армянская фамилия.

 Магакян, Вергинэ Сасуновна (род. 1973) — российская футболистка.
 Магакян, Виктор (1915—1977) — американский военнослужащий, участник Второй мировой войны.
 Магакян, Гагик (род. 1996) — армянский футболист.
 Магакян, Петрос Амбросиосов (1826—1891) — армянский актер театра, режиссер

См. также 
 Магакьян, Иван Георгиевич (1914—1982) — советский геолог.